Riedenberg ist der Ortsname von

 Riedenberg, Gemeinde im Landkreis Bad Kissingen, Bayern

 Riedenberg (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Riedenberg (Stuttgart), Stadtteil von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Riedenberg (Wörnitz), Ortsteil der Gemeinde Wörnitz, Landkreis Ansbach, Bayern
 Riedenberg (Thiersee), Ortschaft in der Gemeinde Thiersee, Tirol